

Patronyme

 Alfred Lindley (1904-1951), rameur d'aviron américain ;
 David Lindley, (1944-2023), guitariste de rock américain ;
 Dennis Lindley (1923-2013), statisticien britannique
 Edward Frederick Lindley Wood, (1881–1959), homme politique britannique ;
 François-Auguste Lindley (18?-1950), artiste peintre, décorateur et céramiste français ;
 John Lindley, (1799-1865), botaniste britannique ; 
  (1925-1991), philologue et linguiste portugais ;
 Nicolás Lindley López, (1908-1995), militaire et homme politique péruvien ;
 Sarah Lindley Crease (1826-1922), artiste canadienne.

Toponyme

 Lindley, État-Libre en Afrique du Sud ;
 Lindley, ville américaine située dans l’État de New York.

Autres 

 Corporación Lindley, entreprise péruvienne de boissons 

Patronyme anglais